Alexander Fransson, född 2 april 1994, är en svensk fotbollsspelare (mittfältare) som spelar för grekiska AEK Aten. Han är barnbarn till Norrköpingsprofilen Örjan Martinsson.

Karriär

IFK Norrköping 
Franssons moderklubb är Lindö FF. Som 13-åring gick han år 2008 till IFK Norrköping. Han gjorde allsvensk debut för IFK den 1 april 2013 i en 2-1 seger mot Mjällby AIF.

Den 2 januari 2016 blev det klart att Fransson skulle lämna IFK Norrköping efter den allsvenska vinsten 2015. Den schweiziska klubben FC Basel blev hans nya lag. Fransson debuterade den 14 februari 2016 i en vinstmatch över Grasshopper Club (4–0), där han byttes in i den 90:e minuten mot Taulant Xhaka. Den 21 februari 2016 fick Fransson spela sin första match från start i mötet med Vaduz. Basel vann matchen med 5–1 och Fransson gjorde även sitt första mål för klubben.

Den 4 juli 2018 återvände Fransson till IFK Norrköping, där han skrev på ett treårskontrakt.

Karriärstatistik

Källor

Landslagsstatistik på svenskfotboll.se

Noter

Svenska fotbollsspelare
Svenska landslagsspelare i fotboll
Spelare i IFK Norrköping
Spelare i FC Basel
Spelare i FC Lausanne-Sport
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Schweiziska superligan
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2016 från Sverige
Tävlande i fotboll vid olympiska sommarspelen 2016
Idrottare från Norrköping
Födda 1994
Levande personer
Män